José Ribamar de Araújo, mais conhecido como Zé de Riba (Dom Pedro, 1960) é um cantor, compositor, instrumentista e ator brasileiro.

Discografia 
 (2002) Cara Dum Cara do Outro
 (2001) Pancada Seca

Cantores do Maranhão
Compositores do Maranhão
Naturais de Dom Pedro (Maranhão)